Juhász:
 Adrián Juhász (* 1989, Szolnok), węgierski wioślarz
 Fanni Juhász (* 1981, Mosonmagyaróvár), węgierska lekkoatletka, tyczkarka
 Ferenc Juhász (* 1928, Biatorbágy), węgierski poeta
 Ferenc Juhász (* 1960, Nyíregyháza), węgierski polityk, i Minister Obrony Narodowej Węgier
 Gyula Juhász (1883, Segedyn – 1937, Segedyn), węgierski poeta
 Gusztáv Juhász (1911, Temesvár – 2003, Nowy Jork), rumuński piłkarz oraz trener
 István Juhász (* 1931, Kecskemét), węgierski bokser
 István Juhász (* 1945, Budapeszt), węgierski piłkarz
 Katalin Juhász (* 1932, Hódmezővásárhely), węgierska florecistka
 Péter Juhász (* 1948, Losonc (Łuczeniec)), węgierski piłkarz
 Roland Juhász (* 1983, Cegléd), węgierski piłkarz
 Vanda Juhász (* 1989, Dunaújváros), węgierska lekkoatletka

 Ihász
 Kálmán Ihász (* 1941, Budapeszt), węgierski piłkarz

Zobacz też 
 Owcza Przełęcz ( Juhász-csorba)
 Juhas (< juhász „owczarz”)
 Ferenc Juhász